Der Peugeot 5008 ist ein Fahrzeug des französischen Automobilherstellers Peugeot. Die zwischen 2009 und 2017 gebaute erste Generation stuft Peugeot als Kompaktvan ein, die seit 2017 gebaute zweite Version als SUV.

1. Generation (2009–2017) 

Der 5008 der ersten Generation ist ein Kompaktvan auf Basis des Peugeot 308 sowie des Citroën C4 Picasso. Das Fahrzeug wurde auf der IAA im September 2009 offiziell vorgestellt und war wahlweise mit fünf oder sieben Sitzen lieferbar. Der Laderaum hat nach Einklappen der hinteren Sitze ein Volumen von 1754 Litern.

Im Oktober 2013 wurde das Modell optisch überarbeitet. Es besaß nun das Familiendesign wie der kurz zuvor erneuerte 308 der zweiten Generation.

Technische Daten 
Der Peugeot 5008 wurde mit zwei Otto- und drei Dieselmotoren angeboten. Der Basis-Ottomotor besaß 1,6 Liter Hubraum mit 88 kW (120 PS), der ebenfalls 1,6 Liter große Turbo-Motor hingegen leistet 115 kW (156 PS). Dieser Motor war auch mit einer 6-Stufen-Automatik erhältlich. Bei den Dieselmotoren startete die Palette bei einem 1,6-Liter-HDi-Motor mit 80 kW (109 PS), der Mitte 2010 überarbeitet wurde und später 82 kW (112 PS) leistet. Darüber hinaus gab es zwei 2,0-Liter-Motoren mit 110 kW (150 PS) und 120 kW (163 PS), wobei letzterer nur mit 6-Stufen-Automatik erhältlich war.

Ottomotoren

Dieselmotoren

2. Generation (seit 2017) 

Auf der Pariser Autosalon präsentierte Peugeot im Herbst 2016 die zweite Generation des 5008 (Projektcode P87). Diese wird nun der Klasse der Sport Utility Vehicle zugeordnet, ist aber nicht mit Allradantrieb erhältlich. Die zweite Generation basiert wie der 3008 und der DS 7 Crossback auf der EMP2-Plattform des PSA-Konzerns.

Zu den Händlern kam das Fahrzeug im Juni 2017 zu Preisen ab 24.650 €. Anfang September 2020 präsentierte Peugeot eine überarbeitete Version des 5008. Die Markteinführung ist für Anfang 2021 vorgesehen.

Technische Daten

Ottomotoren

Dieselmotoren

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 49.547 Peugeot 5008 neu zugelassen worden. Mit der Einführung der zweiten Generation 2017 stiegen die Zulassungszahlen zunächst wieder deutlich an, fielen dann aber auch wieder zurück.

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks 

 Offizielle Website
  In: Financial Times Deutschland vom 7. Juni 2009
 Dieter Liechti, Thomas Geiger: Peugeot 5008: Französisches Raumwunder In: Basler Zeitung vom 24. Juni 2009
 Peugeot 5008 gibt Ausblick auf neues Marken-Design In: Focus vom 15. Juni 2009

Einzelnachweise 

5008
Van
Sport Utility Vehicle
Kombi